Лилиуокалани (, первоначально именовавшаяся Лидия Камакаэа Паки, Lydia Kamakaʻeha Paki, по мужу Доминис, ; 2 сентября 1838 — 11 ноября 1917) — последняя королева Гавайев с 20 января 1891 года по 17 января 1893 года.

Биография 
Лилиуокалани родилась 2 сентября 1838 года в семье Анали Кеохокалоле и Цезаря Капаакеа. Она родилась в большой травяной хижине её деда по материнской линии Айканака, у подножия кратера Панчбоул в Гонолулу на острове Оаху.  

Сестра короля Калакауа, жена Джона Оуэна Доминиса, американского губернатора Оаху и Мауи; детей не было. 

Вступила на престол после смерти брата и одним из первых шагов попыталась восстановить реальную власть гавайского монарха, практически сведённую конституцией к нулю.

Революция 
Под предлогом защиты американской собственности представители США организовали государственный переворот и сместили королеву.

Правительство Гровера Кливленда в ноябре 1893 года предлагало вернуть Лилиуокалани корону на некоторых условиях (амнистия политических противников), которые она отвергла и настаивала даже на смертной казни агентов США. 

4 июля 1894 года была провозглашена Республика Гавайи, в 1898 году аннексированная США (уже при Мак-Кинли).

16 января 1895 года бывшая королева была взята под стражу, после того, как в садах дворца Иолани было найдено оружие. Через год её освободили.

Последние годы жизни 
Лидия Доминис — так теперь было её официальное имя — затеяла тяжбу с федеральным правительством из-за коронных земель; в конце концов легислатура Гавайев назначила ей пенсию в 4 тысячи долларов в год, а также оставила за ней доход с сахарной плантации в 24 км². 

Умерла в 1917 году от инсульта.

Гавайский гимн 
Лилиуокалани известна как писательница и автор песен.

В тюрьме она написала гавайский гимн «Алоха Оэ», а также книгу об истории страны.

См. также 
 Список супруг Гавайских монархов

Примечания 

Писатели США
Поэты США
Свергнутые монархи
Женщины Викторианской эпохи
Выпускники Школы Пунахоу